La Division 1 för herrar 2017 è la 27ª edizione del campionato di football americano di secondo livello, organizzato dalla SAFF.

Dopo essersi ritirati dalla Superserien il 14 febbraio 2017, gli STU Northside Bulls si sono iscritti a questo campionato.

Gli Helsingborg Jaguars si sono ritirati il 9 maggio 2017 (erano iscritti al girone Södra).

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

Classifiche
Le classifiche della regular season sono le seguenti:

PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte,  P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti

Östra

Vestra

Södra

Playoff
I playoff sono giocati con partite secche a eliminazione diretta in cui le squadre che si sono qualificate sono classificate in base alla performance nella stagione regolare. Le tre vincitrici e la migliore seconda saltano il primo turno.
La classifica si basa su:
 Classifica
 Punti percentuali
 Differenza punti

La classifica è valutata dopo ognuno dei primi due turni.

Squadre qualificate

Tabellone

Wild Card

Quarti di finale

Semifinali

XXVII Finale

XXVII Finale

Voci correlate 
Campionato svedese di football americano
Division 1 för damer 2017
Superserien 2017

Collegamenti esterni 
 

 2017